Чемпионат Франции по футболу среди женщин (), или Женский Дивизион 1 () — высшая футбольная лига среди женщин во Франции. Лига состоит из 12-ти команд и является эквивалентом мужской Лиги 1. Сезон проходит с сентября по июнь следующего года, каждая команда проводит по 22 матча, в целом за сезон в Дивизионе 1 () проходит 132 матча. После каждого сезона клубы, занявшие два последних места, переводятся в Дивизион 2 (), а их места занимают две сильнейшие команды Дивизиона 2. Две сильнейшие команды по итогам каждого сезона квалифицируются для участия в Лиге чемпионов УЕФА.

Действующий чемпион — «Лион» (сезон 2021/2022).

Французский чемпионат является одним из сильнейших в Европе, занимая третье место после немецкой Бундеслиги и шведского Дамаллсвенскана.

История и формат соревнований 
В 1919 году под эгидой Федерации французских женских спортивных обществ () впервые прошёл женский чемпионат страны по футболу, который просуществовал до 1932 года. В 1974 году был официально возрожден женский Чемпионат Франции по футболу под эгидой Федерации футбола Франции. Формат соревнований до 1992 года представлял собой соревнование между несколькими группами, разделенных по региональному принципу, победители которых выступали в стадии плей-офф, чтобы определить чемпиона. Между 2001 и 2004 годами по окончании 22 тура чемпионата четыре лучшие команды турнира выходили в плей-офф, где оспаривали чемпионский титул.

Большинство игр проводится в субботу и воскресенье. Игры регулярно прерываются во второй половине декабря, и продолжаются после с середины января. Согласно правилам, за победу команда получает 3 очка в турнирной таблице, за ничью — 1 очко и в случае проигрыша очки не присваиваются. Рейтинг команд составляется на основе следующих критериев: общее количество очков, разница голов, количество забитых голов.

В конце каждого сезона клуб с наибольшим количеством очков становится чемпионом. В случае одинакового количества очков разница голов и затем количество забитых голов определяют победителя.

Дивизион 1 в сезоне 2018/19

Клубы-участники

Список призёров чемпионата Франции (с 1974/75) 
Статистика взята с источников: 1, 2

Лучшие бомбардиры чемпионата 
Статистика взята с источника

См. также 
 Кубок Франции по футболу среди женщин

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Франции по футболу среди женщин
 footoFeminin

 
Франция